Siergiej Pawłowicz Czeriepanow (ros Сергей Павлович Черепанов, ur. 25 stycznia 1986 w Leninongorsku) – reprezentant Kazachstanu w biegach narciarskich, złoty medalista mistrzostw świata juniorów oraz złoty medalista mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Zadebiutował w reprezentacji kraju podczas mistrzostw świata juniorów w Karpaczu w 2001 roku, gdzie w sprincie stylem dowolnym zajął 69. miejsce. Większe sukcesy odnosił dotychczas w biegach dłuższych. W imprezach juniorskich startował do 2006 roku, najlepsze wyniki odnosząc podczas mistrzostw świata juniorów w Stryn, gdzie wspólne z kolegami z reprezentacji wywalczył złoty medal w sztafecie. Indywidualnie był także czwarty na w biegu na 10 km technika dowolną oraz szósty na dystansie 30 km stylem klasycznym. W kategorii młodzieżowców największy sukces osiągnął na mistrzostwach w Praz de Lys – Sommand w 2009 roku, gdzie okazał się najlepszy w biegu łączonym na 30 km.

W Pucharze Świata zadebiutował 27 listopada 2004 roku w Ruce, zajmując 81. miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty zdobył prawie dokładnie dwa lata później, 26 listopada 2006 roku, kiedy w tej samej miejscowości uplasował się na 30. pozycji w biegu na 15 km klasykiem. Jak dotąd najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2007/2008, który zakończył na 69. miejscu. Wtedy też po raz pierwszy stanął na podium zawodów pucharowych. Miało to miejsce 2 marca 2008 roku w Lahti, gdzie w biegu na 15 km stylem klasycznym był trzeci.

Pierwszą imprezą w kategorii seniorów, w której wziął udział były igrzyska olimpijskie w Turynie w 2006 roku, gdzie w sprincie stylem dowolnym zajął 55. miejsce. Cztery lata później, podczas igrzysk olimpijskich w Vancouver był między innymi jedenasty w sztafecie, a bieg na 15 km stylem dowolnym zakończył na 47. pozycji. Na mistrzostwach świata seniorów startuje od 2007 roku. Jak dotąd najlepszy indywidualny wynik osiągnął na mistrzostwach świata w Oslo w 2011 roku, zajmując jedenaste miejsce w biegu na 15 km klasykiem.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Igrzyska azjatyckie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS-u 
  

Kazachscy biegacze narciarscy
Kazachscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1986
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2007
Ludzie urodzeni w Ridderze